Рожер:

 Рожер — мужское имя
 
 Рожер II (1095—1154) — основатель и первый король (с 1130 года) Сицилийского королевства из династии Отвилей.
 Рожер III (1118/1121—1148) — старший сын и предполагавшийся наследник Рожера II.
 Рожер IV (1152—1161) — старший сын Вильгельма I Злого, короля Сицилийского королевства.
 Рожер V (ум. 1193) — старший сын Танкреда, короля Сицилийского королевства.
 Рожер Салернский (ум. 1119) — итальянский дворянин, управлявший княжеством Антиохийским в качестве регента с 1112 по 1119 годы.
 Рожер де Бомон (ок. 1015—1094) — нормандский аристократ, соратник Вильгельма Завоевателя.
 Рожер де Бомон, 2-й граф Уорик (1102—1153), 2-й граф Уорик (c 1123).
 Рожер де Флор (1267—1305) — средневековый кондотьер, мореход и искатель приключений на сицилийской и византийской службе.
 Рожер ди Андрия (ум. 1190) — граф Андрии и великий камергер Апулии.